TLN steht für:
 Flughafen Toulon-Hyères in Frankreich (IATA-Code)
 Bahnhof Lauffen (Neckar) nach DS 100

Tln steht für:
 Teilnehmer (Kommunikationssystem), Nutzer eines Telekommunikationsdienstes

TLN